Filisc d'Abidos, polític grec al servei de Pèrsia i governant de ciutats gregues.
 Filisc d'Atenes, poeta còmic atenenc 
 Filisc de Milet, orador i retòric grec 
 Filisc d'Egina, filòsof cínic gec 
 Filisc de Còrcira, poeta tràgic grec 
 Filisc de Rodes, escultor grec